CK Fleisch est une entreprise agroalimentaire algérienne basée à Akbou. CK Fleich est spécialisée dans la production et la commercialisation des produits carnés (cachirs, pâtés).

Histoire 
CK Fleisch créé en 2000 d'un partenariat algéro-allemand, la société de transformation des viandes CK Fleisch a été reprise par Batouche en 2004. Elle s’est spécialisée dans la production et la commercialisation des produits carnés (, pâtés, rôtis fumés) d'une capacité de production de 16 tonnes par jour.

Elle a été liquidée par ses associés en 2009. La SARL Prima viande a été créée pour développer l'activité de la société en intégrant la transformation des viandes surgelées.

Identité visuelle (logo)

Produits 
 Cashir aux olives, piments
 Pâté de Dinde aux fromages, piments
 Pâté aux légumes, thon
 Pâté aux fromages, champignons
 Rôtis de poulet, bœuf, dinde
 Merguez de bœuf
 Mortadelle de bœuf aux fromage

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Économie de l'Algérie
 Liste d'entreprises algériennes

Lien externe 

Entreprise agroalimentaire ayant son siège en Algérie